Оскар Ривас Торрес (; род. 6 июня 1987, Валье-дель-Каука, Колумбия) — колумбийский боксёр-профессионал, выступающий в бриджервейте и в тяжёлой весовых категориях.
Участник Олимпийских игр (2008), серебряный призёр Панамериканских игр (2007), панамериканский чемпион (2008), чемпион Колумбии (2008) в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпионом мира по версии WBC (2021—) в новом весе бриджервейт. И бывший чемпион по версии IBF International (2019), и чемпион Северной Америки по версиям NABF (2017—2019) и WBO NABO (2019) в тяжёлом весе.

На июль 2019 года по рейтингам основных международных боксёрских организаций занимал 5-ю строчку рейтинга WBO, 7-ю строку рейтинга WBA, 8-ю строку рейтинга IBF и 10-ю строку рейтинга WBC — входя в ТОП-10 лучших тяжеловесов всего мира.

Любительская карьера 
В 2007 году стал серебряным призёром Панамериканских игр.

В 2008 году представлял Колумбию на Олимпийских играх в Пекине, выступая в категории свыше 91 кг. И в первом раунде соревнований победил болгарина Кубрата Пулева со счётом 11/5. Но в четвертьфинале, в довольно равном бою, уступил итальянцу Роберто Каммарелле со счётом 5/9.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 28 августа 2009 года, одержав победу техническим нокаутом в 3-м раунде.

28 сентября 2017 года нокаутировал в 1-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе костариканца Карла Дэвиса Драмонда и завоевал вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в тяжёлом весе.

18 января 2019 года нокаутировал в 12-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе американца Брайанта Дженнингса.

Скандальный бой с Диллианом Уайтом 
20 июля 2019 года в Лондоне (Великобритания) состоялся бой Риваса с опытным британцем Диллианом Уайтом (25-1). На кону боя стоял титул «временного» чемпиона мира по версии WBC и официальный статус обязательного претендента на полноценный титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Уайт побывал в нокдауне в 9-м раунде, и несмотря на это Диллиан Уайт все же победил единогласным решением судей (счёт судей: 111-116, 112-115 — дважды).

Но после боя выяснилось, что Диллиан Уайт провалил допинг-тест в преддверии боя — 17 июля UKAD (Британское антидопинговое агентство) опубликовало данные о том, что в допинг-пробе бойца были найдены следы стероида метандиенона (дианобол). Мало того выяснилось, что в 2012 году в его организме уже были выявлены следы запрещённого жиросжигателя метилгексанеамина и тогда он получил дисквалификацию на 2 года. После этого в WBC приостановили статус Диллиана Уайта как «временного» чемпиона мира и обязательного претендента на полноценный титул чемпиона мира, а за повторное нарушение правил ему грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

Чемпионский бой с Райаном Розицким 
22 октября 2021 в Монреале (Канада) единогласным решением судей (счёт: 116-111, 115-112 — дважды) победил небитого соотечественника  (13-0), и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в новом весе бриджервейт (до 101,6 кг).

Статистика профессиональных боёв

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 
 Оскар Ривас — страница на сайте vRINGe.com
 Оскар Ривас — страница на сайте Ringside24.com
 Оскар Ривас — новости на сайте AllBoxing.Ru

Боксёры Колумбии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Всемирного боксёрского совета